Shalqar (ryska: Шалкар) är en ort i Kazakstan.   Den ligger i oblystet Aqtöbe, i den västra delen av landet,  km väster om huvudstaden Astana. Shalqar ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Shalqar är mycket platt.  Trakten runt Shalqar är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer. Det finns inga andra samhällen i närheten. Trakten runt Shalqar består i huvudsak av gräsmarker.

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är oktober, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Aqtöbe (provins)